Lyttelton är ett efternamn.

Personer med namnet
 Alfred Lyttelton, brittisk politiker och  cricketspelare
 Charles Lyttelton, 8:e viscount Cobham, brittisk politiker och cricketspelare
 George Lyttelton, 1:e baron Lyttelton, brittisk politiker
 George Lyttelton, 2:e baron Lyttelton, brittisk politiker
 George Lyttelton, 4:e baron Lyttelton, brittisk politiker och grundare av Canterbury, Nya Zeeland
 George William Lyttelton, brittisk lärare och författare
 Humphrey Lyttelton, brittisk jazzmusiker
 John Lyttelton, 9:e viscount Cobham (1881–1949), brittisk politiker
 John Lyttelton (MP) (död 1601), engelsk politiker
 John Lyttelton, 11:e viscount Cobham (1943–2006), brittisk adelsman
 Sir John Lyttelton (1520–1590), konstapel av Dudley Castle, England, vårdare av parker, Custos Rotulorum i Worcestershire
 Neville Lyttelton, brittisk general
 Oliver Lyttelton, 1:e viscount Chandos, brittisk affärsman och politiker
 Sarah Lyttelton, baronessa Lyttelton, guvernant till Edward VII av Storbritannien och hustru till William Lyttelton, 3:e baron Lyttelton
 Thomas de Littleton, brittisk domare
 Thomas Lyttelton, 2:e baron Lyttelton, brittisk politiker
 William Lyttelton, 1:e baron Lyttelton, brittisk kolonialguvernör
 William Lyttelton, 3:e baron Lyttelton, brittisk politiker